Borno kan syfta på:

 Louis Borno, president på Haiti

Geografi

Italien 

 Borno, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Brescia,

Nigeria 

 Borno, delstat,